Böhmert ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Böhmert (* 1962), deutscher Schriftsteller
 Franz Böhmert (1934–2004), deutscher Arzt und Sportfunktionär
 Karl Friedrich Böhmert (1797–1882), deutscher Pfarrer
 Karl Böhmert (1862–1898), Landrichter, Sohn von Viktor Böhmert, siehe Bild
 Viktor Böhmert (1829–1918), deutscher Journalist, Volkswirt und Statistiker
 Walter Böhmert (1886–1946), deutscher Jurist
 Wilhelm Böhmert (1866–1946), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Böhmer